Höffern ist der Name folgender Orte:

 Höffern (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Höffern (Gemeinde Guttaring), Ortschaft der Gemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Höfern